Schwarzweiße Kobra ist ein anderer Name für folgende Schlangen:

 Schwarzweiße Hutschlange (Naja melanoleuca)
 Siamesische Speikobra (Naja siamensis)